Penkatougou peut désigner :
 Penkatougou, la commune rurale située dans le département de Bartiébougou au Burkina Faso.
 Penkatougou, la commune rurale située dans le département de Mansila au Burkina Faso.